Ма́лкольм И́ан Макдо́нальд (; род.7 января 1950, Фулем, Англия) — английский футболист, нападающий. Играл в клубах «Фулхэм», «Лутон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Арсенал», «Юргорден». С 1972 по 1976 годы выступал за национальную сборную Англии, сыграл 14 матчей, забил 6 голов.

Макдональд стал первым футболистом, забившим в отборочном матче к чемпионату Европы пять голов в одном матче. Это случилось в в апреле 1975 года в матче против сборной Кипра.

После окончания карьеры игрока Макдональд работал тренером в «Фулхэме» и «Хаддерсфилде», а затем сосредоточился на бизнесе и работе в сфере СМИ.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сайт Макдональда

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Юргорден»